Orechovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Orjachovo, ort, Vratsa, Obsjtina Orjachovo, 
 Orechovo (distrikt i Bulgarien), Smoljan, Ibsjtina Tjepelare,

Ryssland 
 Orechovo (Moskvas tunnelbana), en station i Moskvas tunnelbana

Robotskapade Bulgarienförgreningar